

Personen 
De betekenis van de achternaam is een verwijzing naar de patroonheilige Augustinus. De betekenis van deze naam is "zoon van Stinus". 

 Elvira Stinissen (1979-), Nederlands zitvolleybalster
 Juul Stinissen (1921-2005), Belgisch hoogleraar
 Wilfried Stinissen (1927-2013), Belgisch priester, karmeliet en schrijver

Overige 
 Zaak-Ineke Stinissen